Антків — українське прізвище.

Відомі носії 
 Антків Богдан Михайлович (1915–1998) — український актор, драматург, заслужений артист УРСР (з 1952).
 Антків Зиновій-Богдан Богданович (1942–2009) — художній керівник, головний диригент Державної чоловічої капели ім. Л. Ревуцького, Народний артист України (1991).
 Антків Михайло Михайлович (1923–1993) — український диригент.

Українські прізвища
Прізвища на -ів